Владимир Георгиевич Пансков (род. 18 августа 1944, Москва) — российский государственный деятель, финансист.

Биография

Карьера в СССР 
Окончил Московский финансовый институт в 1965 году, после чего поступил на работу в Минфин СССР. В 1971 году окончил аспирантуру Московского финансового института. Первый заместитель министра финансов СССР в 1987—1991 годах. Начальник Финансово-бюджетного управления Администрации Президента СССР в 1991 году.

Карьера в Правительстве РФ 
Первый заместитель руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации в 1992—1994 годах. В феврале 1993 года арестован по статье 173 УК РФ (получение взятки), провёл пять месяцев в Лефортово и был выпущен под подписку о невыезде. В 1994 году, ещё до окончания следствия, возглавил аппарат комитета Государственной думы по бюджету. В июле 1994 дело было закрыто.

Министр финансов России в 1994—1996 годах. За время пребывания на посту министра финансов его заместитель оказался замешан в коррупционном эпизоде, связанном с именами Юлии Тимошенко и начальника Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России Георгия Олейника. Член Совета безопасности Российской Федерации в 1995—1996 годах.

Первый заместитель министра экономики Российской Федерации в 1996—1997 годах.

Награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «Ветеран труда».

Аудитор Счётной палаты 
Аудитор Счетной палаты РФ в 1997—2006 годах. Ушёл из Счётной палаты из-за проблем со здоровьем, возникшим из-за причастности его аппарата к коррупционному эпизоду, связанному с Левоном Чахмахчяном.

Научно-педагогическая деятельность 
В настоящее время ведёт научно-педагогическую деятельность на факультете «Международная школа бизнеса и мировой экономики» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Московской академии государственного и муниципального управления и в Финансовом университете.

Доктор экономических наук (1991); защита прошла без предоставления диссертации, профессор, академик Международной Академии Корпоративного управления, РАЕН. Автор более 200 научных работ в области финансов, налогов и бюджета, 12 монографий, учебных пособий и учебников.

Источники 
 ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Ответственный за выпуск А. Н. Звонова. Издательство «Финансы и статистика», Москва, 2009. ISBN 978-5-279-03406-2.

Награды 
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль «Ветеран труда».
 Благодарность Президента Российской Федерации (17 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 Биография (из Ъ)

Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Экономисты СССР
Экономисты России
Доктора экономических наук
Министры финансов Российской Федерации